Мораэс () — португальская фамилия. Известные носители:

 Мораэс, Артур (род. 1981) — бразильский футболист, вратарь.
  (род. 1984) — бразильский футболист, нападающий.
  (род. 1989) — бразильский футболист, нападающий.
 Мораис, Виллиам (1991—2011) — бразильский футболист, полузащитник.
 Морайс, Винисиус ди (1913—1980) — бразильский поэт и автор-исполнитель, драматург, дипломат.
 Мораэс, Октавио (1923—2009) — бразильский футболист, нападающий.
 Мораэс Менезес, Бенедито де (род. 1906) — бразильский футболист, нападающий.
  — португальский романист; прославился рыцарским романом .

См. также